RC Arras peut désigner :
Rugby club d'Arras, club de rugby
Arras Football Association, club de football appelé RC Arras de 1901 à 1997

Homonymie de clubs sportifs